Список действующих трамвайных систем в США включает в себя все системы трамвая и легкорельсового транспорта (лёгкое метро и скоростной трамвай), которые существуют в США. Список группируется по названию населённого пункта, указана информация о годе открытия, ежедневном пассажиропотоке, протяжённости и количестве станций и линий системы. На 15 декабря 2016 года в США существует 50 систем: 10 систем исторического трамвая, 7 систем являются междугородними, 33 системы обслуживает определённый город. Во многих городах, где действует скоростной трамвай, ещё есть и система исторического трамвая. Всего в 33 городах есть трамвайные системы.

Старейшей системой из ныне существующих в США является , открытый в 1835 году в виде конки. Самая новая система — , была открыта в сентябре 2016 года в Цинциннати, штат Огайо. Системами с самыми большими средними ежедневными пассажиропотоками являются Зелёная линия Бостонского метрополитена (218,6 тыс.), несколько линий Лос-Анджелесского метрополитена (200,8 тыс.), и Трамвай Сан-Диего (119,8 тыс.). После периода упадка 1930-х — 70-х годов, трамвай в США активно развивается: в 21 веке были открыты 22 из перечисленных в списке систем.

Список

См. также 
 Список планируемых и строящихся трамвайных систем США
 Список закрытых трамвайных систем США
 Список монорельсовых систем США
 Список метрополитенов США
 :en:Light rail in the United States

Комментарии

Примечания 

Трамвайные системы